Boggle (spel), woordspel, gezelschapsspel.
 Boggle (televisieprogramma), dit spel op televisie.